

Anno 
 974 o 974 a.C.

Codici 
 974 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Genova, in Liguria

Matematica 
 974 – numero